Elías García Martínez – pittore spagnolo
 Emilio García Martínez – calciatore spagnolo
 Enrique García Martínez – calciatore spagnolo
 Kevin García Martínez – calciatore spagnolo